Сотолар има више значења:

 Сотолар (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сотолар (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику